

Astronomia 
 473 Nolli – asteroide della fascia principale

Persone  

Antonio Nolli – patriota e politico
 Giovanni Battista Nolli – ingegnere e architetto italiano, noto come incisore e cartografo
 Ivanoe Nolli – calciatore italiano,
 Rodrigo Nolli – patriota e politico italiano

Pagine correlate

 Noli (disambigua)